Schocken steht für:
 Schocken, ein Würfelspiel
 das Werfen aus dem Stand beim Schleuderballspiel
 Kaufhaus Schocken, eine Warenhausgruppe 
 Bücherei des Schocken Verlags von 1933 bis 1939 in Berlin bestehender und von Salman Schocken gegründeter Buchverlag; nach der Emigration aus Deutschland nach 1939 in Jerusalem und New York neu begründet.
 eine riskante Form des Wiederaufladens von Batterien (insbesondere Knopfzellen)
 die Kurzbezeichnung der Anwendung der Elektroschocktherapie

Schocken ist der Familienname folgender Personen:
 Jeanette Schocken (1883–1942), deutsche Philanthropin
 Joseph Schocken (Julius Schocken; 1872–1934), deutscher Unternehmer, Kaufhausbesitzer in Bremerhaven
 Salman Schocken (1877–1959), deutscher Verleger und Warenhausbesitzer
 Simon Schocken (1874–1929), deutscher Unternehmer, Warenhausbesitzer

Siehe auch:

 Schockengasse 3, denkmalgeschütztes Gebäude
 Skoki (dt. Schokken), polnische Stadt